DAJ steht als Abkürzung für:

 Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege, siehe Gruppenprophylaxe #Trägerorganisation
 Deutsche Arbeiter Jugend, eine neonazistische Organisation
 DAJ (Band), eine argentinische Band

Abkürzung